Emilianów (gromada w powiecie kutnowskim)
 Emilianów (gromada w powiecie łowickim)